Національна ліга В 1964—1965 — 18-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Ла Шо-де-Фон.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 ХК «Ла Шо-де-Фон» — Амбрі-Піотта в серії переміг ХК «Ла Шо-де-Фон».

Джерела 
 Сезон 1965  

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія